Het voetbalseizoen 2015/16 van de 3. Liga is het achtste seizoen sinds de invoering in 2008. Aan de competitie doen 20 teams mee. Het seizoen zal van start gaan op 24 juli 2015 en zal eindigen op 14 mei 2016.

De eerste en de tweede promoveren direct naar de 2. Bundesliga, de derde speelt barragewedstrijden tegen de zestiende van de 2. Bundesliga, de vierde kwalificeert zich voor de DFB-Pokal 2016/17. De drie laatste ploegen degraderen naar de Regionalliga. Na barragewedstrijden in de regionalliga promoveren de drie winnaars naar de 3. Liga.

Eindstand 

 Donkergroen: directe promotie naar de 2. Bundesliga
 Lichtgroen: deelname aan de play-offs. Deze club komt tegen de nummer 16 van de 2. Bundesliga uit om alsnog te promoveren
 Rood: degradatie naar de Regionalliga. De clubs komen in de Regionalliga van hun streek terecht.
 D: degradant uit de 2. Bundesliga
 P: Promovendus uit de Regionalliga

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook 
 2. Bundesliga 2015/16
 DFB-Pokal 2015/16

Duits competitievoetbal 2015/16